Gustaf Lagercrantz kan syfta på:

* Gustaf Lagercrantz (1816–1867), svensk militär och politiker
 Gustaf Lagercrantz (1849–1925), svensk militär
 Gustaf Lagercrantz (1856–1925), svensk sjömilitär
 Gustaf Lagercrantz (1879–1973), svensk bankman